Juana de Armagnac (francés: Jeanne d'Armagnac, 24 de junio de 1346-1387) era una noble francesa de la familia Armagnac, siendo la hija mayor del conde Juan I de Armagnac y su esposa Beatriz de Clermont. Se convirtió en Duquesa de Berry por su matrimonio con Juan I de Berry en 1360.

Matrimonio e hijos
Se casó con Juan, duque de Berry, hijo de Juan II de Francia y su primera esposa Bona de Luxemburgo. Juana y Juan tuvieron cinco hijos:
Carlos de Berry, Conde de Montpensier (1362-1382)
Juan de Valois, conde de Montpensier, (1363-1402), casado con Catalina de Valois, Princesa de Francia, hija de Carlos V de Francia
Luis de Berry (1364-1383)
Bona de Berry (1365-1435), casada con Amadeo VII de Saboya y Bernardo VII, Conde de Armagnac
María de Berry, (1367-1434), casada con: 1) Luis III de Châtillon, 2) Felipe de Artois, conde de Eu; 3) Juan I de Borbón.
Su hija, María fue la madre de Bona de Artois, segunda esposa de Felipe el Bueno, duque de Borgoña; su hija Bona fue la madre del Antipapa Félix V.

Fuentes
 
 Jeanne d'Armagnac

Duquesas consortes de Berry (con la casa de Valois)
Nobles francesas del siglo XIV
Fallecidos en Poitiers
Duquesas consortes del siglo XIV